Surkamp ist der Familienname folgender Personen:

 Carola Surkamp (* 1971), deutsche Anglistin
 Karl Surkamp (1883–1952), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD) 

Siehe auch:

 Suhrkamp Verlag